L'Afghanistan est subdivisé en  34 provinces, ou velayat :

Carte et liste des provinces d'Afghanistan

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Afghanistan
 Liste des dirigeants des provinces d’Afghanistan
 Liste des districts en Afghanistan
 ISO 3166-2:AF

Sources
Afghanistan, ministère français des Affaires étrangères
 Afghanistan Geographic & Thematic Layers, Food and Agriculture Organization
 Central Statistics Office, Afghanistan
 Afghanistan Provinces Map

Liste en rapport avec l'Afghanistan